Altemark ist der Familienname von:

 Joachim Altemark (1906–1963), deutscher Musiker, Komponist und Organist
 Gabriel Altemark-Vanneryr, (* 1985), schwedische Fußballspielerin